Thalassema — рід ехіур родини Thalassematidae.

Види 
 Thalassema antarcticum Stephen, 1941
 Thalassema aragoi Mello-Leitao, 1955
 Thalassema arcassonense Cuénot, 1902
 Thalassema brevipalpis Quatrefages, 1866
 Thalassema diaphanes Sluiter, 1889
 Thalassema elapsum Sluiter, 1912
 Thalassema espiritosantensis Mello-Leitao, 1955
 Thalassema fuscum Ikeda, 1904
 Thalassema gangetica Annandale, 1922
 Thalassema grohmanni (Diesing, 1851)
 Thalassema hartmani Fisher, 1947
 Thalassema jenniferae Biseswar, 1988
 Thalassema lejeunei Mello-Leitao, 1955
 Thalassema liliae Schaeffer, 1972
 Thalassema malakhovi Popkov, 1992
 Thalassema marshalli Prashad, 1935
 Thalassema mortenseni Fischer, 1923
 Thalassema ochotica Pergament, 1961
 Thalassema ovatum Sluiter, 1902
 Thalassema owstoni Ikeda, 1904
 Thalassema papillosum (Delle Chiaje, 1841)
 Thalassema pelzelnii Diesing, 1859
 Thalassema peronii Quatrefages, 1866
 Thalassema philostracum Fisher, 1947
 Thalassema steinbecki Fisher, 1946
 Thalassema sydniense Edmonds, 1960
 Thalassema thalassema (Pallas, 1774)
 Thalassema viride Verrill, 1879

Примітки 

Ехіури
Роди кільчастих червів